Gascueña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gascueña (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Gascueña (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar